Ститт, Кевин (род. 1972) — американский предприниматель и политик.
 Ститт, Сонни (настоящее имя Эдвард Ботнер, 1924—1982) — американский джазовый саксофонист.